Genir Bibiano (Rio de Janeiro, RJ, ), mais conhecida como Geny Martins, é uma cantora brasileira.

Em 1956, foi eleita Rainha dos Músicos, sendo, neste mesmo ano, contratada pela Rádio Mayrink Veiga. Cantou também na Rádio Nacional, gravando seus 78 rpm pela gravadora Sinter. Nesta época excursionou pelo Norte e Nordeste do país. Em 1999, lança o seu CD “Geny Martins – Mais Romântica”, com direito a expressiva reportagem no Jornal do Brasil.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)